Clash of the Titans (1981), een film uit 1981 van regisseur Desmond Davis
 Clash of the Titans (2010), een film uit 2010 van regisseur Louis Leterrier